Auro-3D és un format d'àudio 3D immersiu desenvolupat per la companyia Auro Tecnologies situada a Bèlgica .

Tecnologia 
Està dissenyat al llarg de tres capes de so (envolta, altura i sostre elevat), construint en la capa horitzontal sola utilitzada en el 5.1 o 7.1 format de so. Auro-3D crea un camp de so espacial per afegir una capa d'altura al voltant de l'audiència a dalt del tradicional 2D envolta sistema de so. Aquesta capa addicional revela tots dos localized sons i reflexions d'altura que complementen els sons que existeix en el més baix envolta capa. La informació d'altura que està capturat durant gravar està barrejat a un estàndard 5.1 envolta PCM transportista, i durant playback el Auro-3#D extractes descodificadors l'altura originalment gravada canals d'aquest corrent.

AuroMax Expandeix en el disseny bàsic utilitzat per Auro 11.1 i Auro 13.1 per dividir el costat, darrere i canals de sostre a "zones", per deixar per placement de so en punts discrets al llarg de la paret de teatre o sostre així com dins del teatre ell. El principi empleó és similar a un altre objecte va basar formats com Dolby Atmos o DTS:X.

El Auro-3D tecnologia consta del Auro-3D Motor i una Eina Creativa Suite. El motor comprèn el Auro-Codec i el Auro-Matic upmixing algorisme per convertir contingut de llegat al Auro-3D format. L'Eina Creativa Suite és un conjunt de plugins que pot soler crear natiu immersive 3D àudio contingut. Auro-3D és plenament compatible amb tot existint processos de producció i sistemes de teatre, i el format també ofereix un amfitrió de característiques de compatibilitat com a Distribució d'Inventari Sol (els formats múltiples estan combinats en un PCM transportista) i DCI de total compliment.

Formats d'escolta/àudio 
Auro-3D comporta una varietat de formats d'escolta que són conformes amb els estàndards del mercat:

Cinema domèstic (Habitacions Petites): Auro 9.1, Auro 10.1 (amb canal de Sostre Superior afegit, el tan-anomenat "cridada De Déu")

Cinema (Habitacions Grans): Auro 11.1 (amb Centre d'Altura de Front afegit canal), Auro 13.1 (amb va afegir Deixat Darrere Envolta & Correcte Darrere Envolta canal), AuroMax 22.1, AuroMax 26.1 (deixant placement d'objectes)

3D Sobre Auriculars: Un format va dissenyar per capturar l'efecte espacial d'Auro-3D en un entorn portàtil per a personal escoltant

Història 
El concepte Auro-3D i els formats van estar desenvolupats en 2005 per Wilfried Furgoneta Baelen, CEO i Fundador d'Estudis Galàxia i Auro Tecnologies. El format era oficialment introduït al públic en la Convenció AES de 2006 a París (maig 20–23) i Sant Francisco (octubre 6–8) durant el taller “Envolta amb Canales d'Altura”. Els primers dissenys de parlant van presentar aquí era Auro 9.1 i Auro 10.1 (quin va afegir un parlant superior elevat).

En la Convenció d'Àudio Espacial a Tòquio (octubre 2010), els formats cinemàtics Auro 11.1 i Auro 13.1 així com el Auro-Codec i Eina Creativa Suite va estar llançat.
En 2011 una societat va estar copejada amb el fabricant de maquinari d'exhibició belga Vaixell per incorporar Auro-3D en el seu maquinari de cinema setup, i en el mateix any les primeres instal·lacions d'Auro 11.1 va estar desplegat.
Damunt gener 20, 2012 Lucasfilms' Cues Rojas' va estar alliberat com la primera pel·lícula de Hollywood en el Auro 11.1 format. La pel·lícula propera per utilitzar Auro-3D és un Tamil la pel·lícula va nomenar Vishwaroopam. Damunt novembre 1, 2012 estigui anunciat que DreamWorks Animació SKG barrejarà 15 de la seva upcoming característiques en el Auro 11.1 format. La primera pel·lícula animada en Auro 11.1 era Augment Dels Guardians què va estar alliberat al novembre 2012. Posteriorment també El Croods i Turbo era mixt i alliberat en el format, així com tot subsegüent DreamWorks pel·lícules d'Animació.

En CinemaCon 2013 Vaixell, Auro Tecnologies i tecnologia d'àudio desenvolupador DTS va fer l'anunci que unirien forces per recolzar un estàndard obert per immersive objecto-so de cinema basat. Aquesta declaració va estar emesa en resposta al cinema exhibitor requisits per immersive tecnologies de so de l'Associació Nacional d'Amos de Teatre i la Unió Internacional de Cinemes.
Al setembre 2013 un acord va estar signat amb Datasat Diversió Digital per integrar el format en la seva gamma d'àudio de consumidor de finalització alt processadors. El Datasat LS10 processador d'àudio que presenta Auro-3D va estar presentat al públic en ISE 2014.

En 2015, Barco i Auro les tecnologies van debutar el AuroMax format, amb 23 o 26 canals disponibles. El nombre augmentat de canals deixa per a sons per ser codificats com a "objectes" i moguts al voltant de l'auditori en una manera similar com Dolby Atmos i DTS:X.

Referències

Enllaços externs 
 Auro Pàgina web de tecnologies
 Auro 11.1 Per Barco pàgina web 
 Auro Pàgina web de tecnologies Rússia

So